Горобцов — фамилия; имеет женскую форму Горобцова.
 Горобцов, Виктор Васильевич (1942—2020) — советский и российский аграрий.
 Горобцов, Константин Михайлович (род. 1979) — российский политический деятель и чиновник.
 Горобцов, Николас (род. 1989) — аргентино-итальянский футболист русского происхождения.